Гю́нтер Ма́йер (; 26 июля 1941, Нюрнберг) — немецкий боксёр средних весовых категорий, выступал за сборную ФРГ в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико, чемпион Европы, участник многих международных турниров и национальных первенств. Также известен как тренер по боксу.

Биография 
Гюнтер Майер родился 26 июля 1941 года в Нюрнберге. Активно заниматься боксом начал в раннем детстве, в возрасте восемнадцати лет стал чемпионом ФРГ среди юниоров. Затем пошёл служить в армию, где продолжал тренироваться и участвовать в соревнованиях, в частности, в 1962 и 1963 годах был победителем чемпионата Баварии, а в 1965-м впервые одержал победу в среднем весе на первенстве Германии (впоследствии повторил это достижение ещё четыре раза). Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико — сумел дойти здесь до стадии полуфиналов, после чего со счётом 1:4 проиграл советскому боксёру Борису Лагутину, действующему олимпийскому чемпиону.

Получив бронзовую олимпийскую медаль, Майер продолжил выходить на ринг в составе национальной сборной, принимая участие во всех крупнейших международных турнирах. Так, на чемпионате Европы 1969 года в Бухаресте он победил всех своих соперников, в том числе Владимира Мусалимова и Виктора Зильбермана в полуфинале и финале соответственно. Позже преодолел квалификацию на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхен, где, тем не менее, смог дойти только до стадии четвертьфиналов, уступив со счётом 2:3 кубинцу Эмилио Корреа, будущему олимпийскому чемпиону и чемпиону мира. Вскоре после этих соревнований Гюнтер Майер принял решение завершить карьеру спортсмена, уступив место в сборной молодым немецким боксёрам. После завершения спортивной карьеры довольно долгое время работал тренером по боксу, подготовил многих талантливых бойцов.

Ссылки 
 

Боксёры Германии
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы Европы по боксу
Тренеры по боксу Германии